Sela kan syfta på:
 Sela (mytologi) – första kvinnan i mytologin hos luhyafolket i Kenya i Afrika
 Sela (bibliskt uttryck) – ett uttryck i Gamla Testamentet för vilket etymologin är okänd
 Sela (Sems sonson) – Sems sonson i Första Moseboken, se Sem
 Sela (stad) – en stad eller ort som förekommer i Gamla Testamentet.

Geografi

Eritrea 

 Ānseba Shet', periodiskt vattendrag,

Kina 

 Sela (socken), Sichuan, 

Robotskapade Eritreaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar